Кальненська сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район
 Кальненська сільська рада — Тернопільська область, Козівський район